Femeia în alb se poate referi la:

 Film
 1965 Jurnalul unei femei în alb (Journal d'une femme en blanc) – film francez realizat de Claude Autant-Lara, cu Marie-José Nat;
 1966 Noul jurnal al unei femei în alb (Journal d'une femme en blanc) – film francez realizat de Claude Autant-Lara, cu Danielle Volle;

 Literatură
 1860 Femeia în alb (The Woman in White) –  roman britanic de Wilkie Collins;
 1983 O femeie în alb (Une femme en blanc) – roman de Janine Boissard.

 Televiziune
 O femeie în alb (Une femme en blanc) – miniserial TV, cu Sandrine Bonnaire, după romanul lui Janine Boissard.